Gérgal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gérgal (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Gérgal (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar